Il doppio del torneo di tennis Kiev Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego Junqueira e Martín Vassallo Argüello che hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Jan Mertl 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Irakli Labadze /  Jurij Ščukin (semifinali)
 Lukáš Dlouhý /  Jan Mertl (finale)

 Mustafa Ghouse /  Harsh Mankad (primo turno)
 Roko Karanušić /  Johan Landsberg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2005